Humbert II van Beaujeu, heer van Beaujeu (1078-1102)
 Humbert II van Savoye, graaf van Savoye (1080-1103)
 Humbert II van Viennois, dauphin van Viennois (1333-1349)